Андрейко — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Дмитро Андрейко:
 Андрейко Дмитро Андрійович (1864–1888) — український композитор
 Андрейко Дмитро (1869–1925) — український педагог і громадсько-освітній діяч у США
 Андрейко Ілля Степанович (1918—1960) — Герой Радянського Союзу
 Андрейко Килина Федорівна — українська радянська діячка
 Роман Андрейко:
 Андрейко Роман Богданович — український бізнесмен і політик
 Андрейко Роман Іванович — радянський, український та російський футболіст
 Андрейко Юрій (1899–1975) — лікар, громадський діяч

Українські прізвища